О́дубон () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Одубон.

История 

Округ Одубон был сформирован  года.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Одубон составляет 1147 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 71
  Автострада 44
  Автострада 173

Соседние округа 

 Карролл  (север)
 Гатри  (восток)
 Касс  (юг)
 Шелби  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 22,3 % составляли дети до 18 лет, 22,1 % люди возрастом более 65 лет. 51,8 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 98,7 % белых, 0,2 % афроамериканцев, 0,2 % представителей коренных народов, 0,4 % азиатов, 0,8 % латиноамериканцев. 0,6 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $17489. 11,1 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $42206.

Также 82,5 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 12,3 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы